Давенант () — английская фамилия.

Известные носители:
 Давенант, Чарльз (1656—1714) — английский экономист, сын Уильяма.
 Давенант, Уильям (1606—1668) — английский писатель, поэт, драматург.